Ludwig Binswanger (1881-1966), een Zwitsers psychiater
Otto Binswanger (1852-1929), een Zwitsers psychiater

Ziekte van Binswanger, een hersenaandoening vernoemd naar Otto Binswanger